Ger Reidy est un nom pouvant désigner:

 (né en 1986), gardien irlandais de football
, poète irlandais

Voir aussi

Reidy, Ger